Ходзь (, ) — река в Краснодарском крае и Адыгее (Россия), левый приток Лабы (бассейн Кубани).

Длина — 88 км, площадь водосборного бассейна — 1250 км². Общее падение — 1715 м, уклон — 19,48 м/км. В верховьях имеются водопады.

Течение 

Река берёт начало на склонах горы Большой Тхач, на территории Адыгеи, и тут же покидает её территорию, входя в пределы Краснодарского края. Вначале — общее направление течения на восток, позже — на север. У посёлка Узлового принимает крупный правый приток — реку Бугунж. Ниже хутора Кизинка поворачивает на восток. Ниже станицы Бесленеевской — общее направление течения на север. Ниже станицы Переправной покидает горно-лесную зону и выходит в долину Лабы. Ходзь на протяжении 22 км течёт параллельно Лабе по её долине. У хутора Первомайского принимает крупный левый приток — реку Губс. Ниже устья реки Фаджако покидает территорию Краснодарского края и снова входит в пределы Адыгеи. Впадает в реку Лабу с левой стороны, в 180 км от её устья, в 1,7 км к востоку от аула Ходзь. Высота устья — 305 м над уровнем моря.

Протекает по территории Майкопского и Кошехабльского районов Адыгеи, а также по территории Мостовского района Краснодарского края.

Бассейн 
 Ходзь
 Бугунж — (пр)
 Ачешбок — (лв)
 Тхач — (лв)
 Гурман — (лв)
 Кизинчи — (лв)
 Кайдан — (лв)
 Губс — (лв)
 Псекеф — (пр)
 Грязнушка (Адарам) — (лв)
 Джигитлевка — (лв)
 Кунак-Тау — (лв)
 Фаджако — (лв)

Населённые пункты 

 посёлок Узловой
 станица Баговская
 хутор Кизинка
 станица Бесленеевская
 станица Переправная
 хутор Садовый
 хутор Высокий
 хутор Первомайский
 хутор Весёлый
 аул Ходзь

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Кубанскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Лаба от истока до впадения реки Чамлык. Речной бассейн реки — Кубань.

Код объекта в государственном водном реестре — 06020000712108100003564.

Галерея

Примечания

Литература

Топографические карты 
 
 
 

Притоки Лабы
Реки Краснодарского края
Реки Адыгеи